Попик — фамилия. Известные носители:
 Попик, Иван Васильевич (род. 1935) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Попик, Иван Леонтьевич (род. 1936) — советский оперный певец, бас, Засл. артист Дагестанской АССР.
 Попик, Эмма (род. 1948) — советский и российский художник по костюмам кино и телевидения.